Натуральне число 1507
 1507 рік до нашої ери
 1507 рік нашої ери